Деса може бити:
 Деса Вукановић, жупан
 Деса, син краља Стефана Владислава
 Општина Деса (Долж)
 Деса (Долж), насеље